Ки может означать:
 Ки (кана) — знак каны.
 Ки (мифология) — в шумеро-аккадской мифологии: богиня земли
 Ки () — японский термин, обозначающий энергию. Синонимы национально-культурные: Ци (Китай), прана (Индия).
 Кюри (единица измерения) (сокр. — Ки) — внесистемная единица измерения активности.

Персоналии 
 Ким Кибом (김기범; род. 1991) — солист корейского бой-бэнда SHINee, более известный под именем Кхи / Ки (키).
 Ки Сон Ён (род. 1989) — южнокорейский футболист.
 Ки, Джон (род. 1961) — новозеландский политический деятель.
 Ки, Киган-Майкл (род. 1971) — американский актёр, комик, сценарист и продюсер.
 Ки, Пэрис (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Ки, Райан (род. 1979) — вокалист и гитарист группы «Yellowcard».
 Ки, Рональд (1920—1998) — британский ботаник-флорист и этноботаник, специалист по флоре Нигерии.
 Ки, Фрэнсис Скотт (1779—1843) — американский юрист и поэт, автор текста государственного Гимна США.

См. также 
 КИ
 Ki
 Ku
 ke